Monro ist der Familienname folgender Personen:

 Ander Monro (* 1981), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Charles Monro (1860–1929), britischer General und Gouverneur von Gibraltar
 David Monro (1836–1905), britischer Altphilologe

 Harold Monro (1879–1932), britischer Dichter und Buchhändler
 Heather Monro (* 1971), britische Orientierungsläuferin
 Hector Monro (1922–2006), britischer Politiker
 Matt Monro (1930–1985), britischer Sänger
 Robert Monro († 1680), schottischer Söldnerführer

Siehe auch:
 Monro-Punkt
 Monroe
 Munroe
 Munro